McMurchie ist der Familienname der folgenden Personen:
 Donald McMurchie (1896–1981), US-amerikanischer Politiker
 Lauren McMurchie (* 1992), schottische Fußballspielerin